Sent Laurenç (Charente), municipi al departament de la Charanta (regió de Nova Aquitània, França)
 Sent Laurenç (Cruesa), localitat i comuna de França al departament de la Cruesa (Nova Aquitània) 
 Sent Laurenç (Òlt i Garona), municipi al departament d'Òlt i Garona (Nova Aquitània)
 Sent Laurenç (Alta Garona), municipi al departament d'Alta Garona (regió d'Occitània, França)
 Sent Laurenç d'Arce, municipi al departament de Gironda (Nova Aquitània) 
 Sent Laurenç deis Aubres, municipi al departament de Gard (Occitània) 
 Sent Laurenç deus Bastons, municipi al departament de Dordonya (Nova Aquitània)
 Sent Laurenç deu Bòsc, municipi al departament de Gironda (Nova Aquitània)
 Sent Laurenç e Bretanha, municipi al departament dels Pirineus Atlàntics (Nova Aquitània)
 Sent Laurenç de Carnòls, municipi al departament del Gard (Occitània)
 Sent Laurenç de las Comas, municipi al departament de la Gironda (Nova Aquitània)
 Sent Laurenç de la Devesa, municipi al departament de Gers (Occitània)
 Sent Laurenç l'Egleisas, municipi al departament de l'Alta Viena (Nova Aquitània)
 Sent Laurenç de Gòra, municipi al departament de l'Alta Viena (Nova Aquitània)
 Sent Laurenç de Gosa, municipi al departament del Gard (Occitània)
 Sent Laurenç de Gòssa, municipi al departament de les Landes (Nova Aquitània)
 Sent Laurenç de Leveson, municipi al departament d'Avairon (Occitània)
 Sent Laurenç de Manoire, municipi al departament de Dordonya (Nova Aquitània)
 Sent Laurenç dau Medòc, municipi al departament de la Gironda (Nova Aquitània)
 Sent Laurenç del Minièr, municipi al departament del Gard (Occitània)
 Sent Laurenç de Muret, municipi al departament de Losera (Occitània)
 Sent Laurenç de Nestés, municipi al departament dels Alts Pirineus (Occitània)
 Sent Laurenç d'Òlt, municipi al departament d'Avairon (Occitània)
 Sent Laurenç de l'Òrmia, municipi al departament de l'Òlt (Occitània)
 Sent Laurenç dau Plan, municipi al departament de Gironda (Nova Aquitània)
 Sent Laurenç de las Tors, municipi al departament de l'Òlt (Occitània)
 Sent Laurenç de Trevas, municipi del departament francès de Losera (Occitània)
 Sent Laurenç daus Urmes, municipi al departament de Dordonya (Nova Aquitània)
 Sent Laurenç de Valech, municipi al departament de Dordonya (Nova Aquitània)
 Sent Laurenç de Vèires, municipi al departament de Losera (Occitània)
 Sent Laurenç dei Vinhas, municipi al departament de Dordonya (Nova Aquitània)
 Sent Laurenç de la Verneda, municipi al departament del Gard (Occitània)
 Cantó de Sent Laurenç de Gòra, cantó al districte de Rechoard (departament de l'Alta Viena, França)
 Cantó de Sent Laurenç dau Medòc, cantó francès al districte de L'Esparra (departament de la Gironda, França)
 Cantó de Sent Laurenç de Nestés